Партита (, ) — форма музыкального произведения.
 род органных вариаций на хоральную мелодию в музыке XVII—XVIII веков. Этот термин использовали для названия своих произведений Иоганн Себастьян Бах и Джироламо Фрескобальди.
 разновидность сюиты или концертная сюита — циклическая форма, состоящая из пяти и более частей. Отличие от сюиты заключается в наличии прелюдийной части перед аллемандой (фантазией), а также в появлении так называемых «вставных» частей цикла: гавот, полонез, бурре, менуэт, бурлеска, скерцо, ария и т. д., призванных смягчить темповый контраст между основными частями сюиты, составляющими «каркас» цикла: аллеманда, куранта, сарабанда и жига. Количество, порядок и жанровая основа «вставных» номеров не стабильны и могут варьироваться.

Партиты могли быть написаны для различных составов. Например, в творчестве И. С. Баха встречаются партиты для инструмента-соло (флейтовые, клавирные, скрипичные партиты) и хоральные партиты.

Примечания 

Музыкальные термины
Музыкальные формы